Abeid ist der Familienname folgender Personen:
 Aly Abeid (* 1997), mauretanischer Fußballspieler
 Biram Dah Abeid (* 1965), mauretanischer Politiker und Menschenrechtler
 Mehdi Abeid (* 1992), französisch-algerischer Fußballspieler